Села:
 Луговики — Київська область, Поліський район
 Луговики — Полтавська область, Чорнухинський район